Воллес () — шотландське прізвище походить від англо-нормандського Waleis («валлієць»). Може бути американізованою формою різних схожих за звучанням єврейських (ашкеназьких) прізвищ, наприклад Валах (Wallach).

Клан Воллес () — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоуленду.

Відомі носії прізвища

А 
 Аєн Воллес (, уроджений — Джон Воллес Прітчард, ; 1912—1998) — американський письменник-фантаст, клінічний психолог та чиновник.
 Альфред Рассел Воллес (; 1823—1913) — британський натураліст, мандрівник, географ, біолог і антрополог.

Б 
 

 Боб Воллес (; 1938—2013) — водій-випробувач, інженер-механік.

В 
 Вільям Воллес (, ; бл. 1270—1305) — національний герой Шотландії, один з ватажків у першій війні за незалежність шотландців від Англії.

Г 
 Гарольд Воллес (;  1975) — колишній коста-риканський футболіст, захисник.
 Генрі Воллес (; 1888—1965) — віце-президент США.

Д 
 Девід Фостер Воллес (; 1962—2008) — американський письменник.
 Джеральд Воллес (;  1982) — американський баскетболіст, форвард.
 Джок Воллес (; 1935—1996) — шотландський футболіст.
 Джордж Воллес (; 1919—1998) — 45-й губернатор штату Алабама, протягом чотирьох термінів; 1963—1967, 1971—1979 і 1983—1987.
 Дональд Маккензі Воллес (; 1841—1919) — шотландський публіцист і письменник, державний службовець.

Е 
 Едгар Воллес (; 1875—1932) — англійський письменник.
 Една Воллес Гоппер (, уроджена — Една Воллес; 1872—1959) — американська акторка.

І 
 Ієн Воллес (; 1919—2009) — британський оперний співак.
 Ірен Воллес (; 1898—1977) — американська акторка німого кіно.

К 
 Крістофер Волес (; 1972—1997) — американський репер.
 Кен Воллес (;  1983) — австралійський веслувальник, олімпійський чемпіон (2008).
 Кет Воллес (;  1952) — новозеландська екологиня і науковиця.

Л 
 Леді Воллес (, уроджена — Амелі-Джулія-Шарлотта Кастельно, ; 1819—1897) — дружина англійського колекціонера сера Річарда Воллеса.
 Лес Воллес (;  1962) — шотландський професійний гравець в дартс, чемпіон світу (BDO) з дартсу 1997 року.
 Льюїс Воллес (; 1827—1905) — генерал армії Півночі під час Громадянської війни у США в 1861—1865 роках, політичний діяч.

М 
 Майк Воллес (; 1918—2012) — американський журналіст, ведучий телевізійних ігор, актор
 Марсія Воллес (; 1942—2013) — американська акторка, лауреатка премії «Еммі» (1992).
 Мейсел Мелоун-Воллес (;  1969) — американська легкоатлетка, що спеціалізувалась на спринті, олімпійська чемпіонка (1996).

Р 
 Рашид Воллес (;  1974) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Річард Воллес (; 1818—1890) — англійський колекціонер творів мистецтва.

Вигадані персонажі 
 Ілай Воллес () — вигаданий персонаж у науково-фантастичному телесеріалі Зоряна брама: Всесвіт.

Інше 
 «Джордж Воллес» () — американська біографічна драма 1997 року

Див. також 
 Воллес (ім'я)

Примітки